L'Arenella est un toponyme et un nom italien.

Toponymes 
Arenella, quartier de Naples
Arenella, quartier de Palerme
Arenella: frazione de la ville de Syracuse en Sicile
Arenella: frazione de la commune italienne de Zoagli en Ligurie
Arenella, nom d'une place de Cosenza

Patronyme
Giovanni Arenella, partisan, syndicaliste et politicien italien.

Arenella